Paradinonemertes är ett släkte av slemmaskar. Paradinonemertes ingår i familjen Dinonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Paradinonemertes